Лига 2 2006/2007 () — 44-й сезон Второй лиги Алжира по футболу с момента её создания. Сезон начался 17 августа 2006 года и закончился 7 июня 2007 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2006/07 на сайте rsssf.com 

2006/2007
Алжир
Алжир
Спорт в Алжире в 2006 году
Спорт в Алжире в 2007 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007